Stadionul „Parc” este un stadion al municipiului Caracal.

Stadionul este dotat modern, toate locurile fiind pe scaune, acest stadion având o tribună oficială europeană. Acest stadion găzduiește echipa de Liga a-III-a FC Caracal. Stadionul Parc este unul dintre obiectivele orașului Caracal, fiind o realizare a Primăriei Caracal.

Caracal
Caracal